

События 
 2 июля 2002 года. Свободный неограниченный агент голкипер Эд Бельфор подписал контракт с Торонто Мейпл Лифс.
 26 ноября 2002 года. Обыграв Каролину Харрикейнз 3:2, Ванкувер Кэнакс одержали свою восьмую победу подряд, установив новый клубный рекорд.
 1 декабря 2002 года. Дэррил Саттер был уволен с поста старшего тренера Сан Хосе Шаркс, Спустя четыре недели он стал старшим тренером Калгари Флэймз.
 15 января 2003 года. Боб Хартли, уволенный из Колорадо Эвеланш в начале сезона, стал новым старшим тренером «Атланты Трэшерс».
 20 января 2003 года. Голкипер Колорадо Эвеланш Патрик Руа стал первым голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 1000 матчей в карьере. Юбилейную игру Руа провел против Даллас Старз (1:1).
 20 марта 2003 года. Бостон Брюинз уволили Роберта Фторека с поста старшего тренера команды.
 26 июня 2003 года. Колорадо Эвеланш продлили договор с Петером Форсбергом на один год на $11 миллионов долларов.

Регулярный сезон

Обзор 
Экономическая ситуация во многих клубах НХЛ в 2002-03 годах продолжала ухудшаться, в результате чего сразу две команды — «Баффало Сейбрз» и «Оттава Сенаторз» объявили себя банкротами. «Сейбрз» стали жертвами махинаций своего прежнего хозяина Джона Ригаса. Начиная с лета 2002 года управление командой полностью перешло к НХЛ. Спас «Баффало» миллионер из штата Нью-Йорк Томас Голисано, купив клуб за $92 миллиона долларов.

9 января 2003 года о своем банкротстве заявили и «Оттава Сенаторз», имевшие долг в $370 миллионов канадских долларов. Хоккеисты клуба с опозданием получили свою зарплату, однако положение «Оттавы» стабилизировалось, когда 10 мая её новым владельцем стал канадский мультимиллионер Юджин Мелник. К тому времени, несмотря на все финансовые проблемы, «Сенаторы» успели стать лучшей командой регулярного сезона НХЛ и получить Президент Трофи, а в плей-офф «Оттаве» не хватило всего лишь одной победы для выхода в финал Кубка Стэнли.

Главными сенсациями года стали «Миннесота Уайлд» и «Анахайм Майти Дакс». «Дикари», во главе со старшим тренером Жаком Лемером и результативно игравшим словаком Марианом Габориком, ровно прошли весь чемпионат и на третий год своего существования уверенно завоевали путевку в плей-офф. «Утки» начали довольно слабо, но начиная с января 2003 года были одной из лучших команд НХЛ и также пробились в розыгрыш Кубка Стэнли, где были остановлены лишь в финале «Нью-Джерси».

Трое хоккеистов сумели перешагнуть рубеж в 100 очков и первыми двумя стали шведы — Петер Форсберг из «Колорадо Эвеланш» и Маркус Нэслунд из «Ванкувер Кэнакс». Форсберг, вернувшийся в большой хоккей после годичного перерыва, взятого на восстановление здоровья, стал обладателем Харт Трофи, в то время как Нэслунд получил Лестер Пирсон Трофи.

«Нью-Йорк Рейнджерс», потратившие миллионы на контракты с Дариусом Каспарайтисом и Бобби Холиком, которые не улучшили игру команды с Бродвея. В результате «Рейнджерс» в шестой год подряд остались за чертой плей-офф.

Турнирная таблица

Рекорды чемпионата 
 Самый результативный матч и самая крупная победа: 12.01.2003 Вашингтон — Флорида 12:2	(4:0, 5:0, 3:2)

Плей-офф

Индивидуальные призы

Матч всех звёзд

Драфт 2002 

Драфт 2002 года прошел в Торонто 22-23 июня — Команды лиги закрепили за собой права на 291 молодого хоккеиста. Из этого числа было выбрано 109 канадцев, 61 американец, 32 россиянина, 26 чехов, 25 финнов, 20 шведов, пять игроков из Швейцарии, по три из Латвии и Словакии, два с Украины и по одному из Австрии, Белоруссии, Дании, Венгрии и Багамских островов.

Первым номером стал канадский нападающий из хоккейной лиги Онтарио Рик Нэш. Он был выбран командой «Коламбус Блю Джекетс», получившей право на первую позицию драфта в последний момент в результате обмена с «Флоридой Пантерз».

Лишь два россиянина были выбраны в первом раунде. Под общим 13-м номером Вашингтон Кэпиталз взяли нападающего из Челябинска Александра Сёмина, под 18 номером «Лос-Анджелес Кингз» выбрали защитника из Ярославля Дениса Гребешкова.

Сезоны НХЛ
2002 год в хоккее
2003 год в хоккее